Первый дивизион 1910/1911 — 16-й сезон чемпионата Бельгии по футболу. Он начался 18 сентября 1910 года и закончился 23 апреля 1911 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Бельгии на rsssf.com

1910/1911
Бельгия
Бельгия
1910 год в Бельгии
1911 год в Бельгии